Goyen steht für:
 Goyen (Fluss), ein Küstenfluss in Frankreich, Region Bretagne
 Burg Goyen, Burg in Schenna (Südtirol)

Goyen ist der Familienname folgender Personen:
 Jan van Goyen (1596–1656), holländischer Maler 
 Jerry Goyen (1941–1981), US-amerikanischer Skispringer
 William Goyen (1915–1983), US-amerikanischer Schriftsteller